Municipio de Orwell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Orwell (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.
 Municipio de Orwell (condado de Ashtabula, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashtabula.
 Municipio de Orwell (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.